Ketzerbach steht für:

 Ketzerbach (Elbe), ein Bach in Sachsen
 Ketzerbach (Lahn), ein Nebenfluss der Lahn in Hessen
 Ketzerbach (Marburg), eine Stadtteilgemeinde in Marburg